Ганкин — фамилия; имеет женскую форму Ганкина.
 Ганкин, Евгений Маркович (1922—1996) — советский художник, заслуженный деятель искусств БССР (1968).
 Ганкин, Леонид Эммануилович (род. 1955) — советский и российский журналист, филолог-африканист.
 Ганкин, Эммануил Берович (1922—2014) — советский учёный-африканист, специалист по амхарскому языку, один из первый преподавателей амхарского языка в СССР.